Les Masters de snooker 2010 ont eu lieu du 10 au  à la Wembley Arena de Londres en Angleterre.

Ils ont été remportés par Mark Selby aux dépens de Ronnie O'Sullivan par 10 frames à 9.

Dotation 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break :  £
Break maximum :  £

Wild cards

Tableau final

Finale

Centuries (20) 
 140, 121 Stephen Maguire
 140, 101 Neil Robertson
 132, 107, 102 Mark Williams
 129, 112, 109 Mark Selby
 122, 114, 106, 106, 101 Ronnie O'Sullivan
 114, 104 Stephen Hendry
 114 Mark Allen
 106, 100 Shaun Murphy

Notes et références

Article connexe 
 Masters de snooker

2010
Snooker en 2010
Sport à Londres en 2010
Sport en janvier 2010